Туора-Кюёль — название населённых пунктов:

 Туора-Кюёль — село в Таттинском улусе Якутии
 Туора-Кюёль — село в Чурапчинском улусе Якутии